En los Estados Unidos de América existen ocho condados llamados Columbia, en distintos estados, nombrados así en honor de Cristóbal Colón:
 Condado de Columbia (Arkansas);
 Condado de Columbia (Florida);
 Condado de Columbia (Georgia);
 Condado de Columbia (Nueva York);
 Condado de Columbia (Oregón);
 Condado de Columbia (Pensilvania);
 Condado de Columbia (Washington);
 Condado de Columbia (Wisconsin).